Az MDV jelentései:

 A Maldív-szigetek autójele
 A Miskolc–Diósgyőri Helyiérdekű Vasút üzemeltetője, az MVK Zrt. egyik elődje (1905–1950)
 Magyar Diafilm Vállalat (MDV)